Die NB I. Szabó László csoport 2006/07 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2006/07.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 12. und 26. November, 3. und 17. Dezember 2006, 18. Februar, 4. und 25. März, 15. und 29. April sowie 6. und 20. Mai 2007. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Wie im Vorjahr lieferten sich der Titelverteidiger Csuti Antal SK Zalaegerszeg und Aquaprofit NK (ehemals Nagykanizsa TSK) einen Zweikampf um den Titel. Vor dem direkten Vergleich in der 8. Runde hatte Zalaegerszeg bereits einen Vorsprung von 5,5 Punkten herausgearbeitet, aber mit einem 9:3-Sieg übernahm Aquaprofit die Spitze und gab diese nicht mehr ab.
Da sich im Vorjahr zwei Mannschaften zurückgezogen hatten, waren aus der NB I/B. mit dem Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, Edelényi Városi Sportegyesület und dem Vasas Sport Club drei Mannschaften aufgestiegen. Aus sportlicher Sicht wäre Vasas zusammen mit Tabáni Spartacus Sportegyesület abgestiegen, während die Mitaufsteiger den Klassenerhalt erreichten. Da jedoch Edelényi seine Mannschaft zurückzog, blieb Vasas erstklassig.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2006
Schachveranstaltung 2007